Friedrich Wilhelm Hirt ist der Name folgender Personen;

* Friedrich Wilhelm Hirt (Maler) (1721–1772), deutscher Maler
 Friedrich Wilhelm Hirt (Glockengießer) (1789–1871), deutscher Glockengießer